Заправка

 Заправка — процесс заполнения резервуара, ёмкости.
 Заправка — соус для салата.
 Заправка (разг.) — автомобильная заправочная станция

См. также 
Загрузка